Szczodrochowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Szczodrochowo, un village du powiat de Gostyń ;
 Szczodrochowo, un village du powiat de Wągrowiec.